Hjälmared kan syfta på:

 Hjälmared, Kungsbacka kommun – en tätort i Kungsbacka kommun
 Hjälmared, Alingsås kommun – en tätort i Alingsås kommun
 Hjälmared folkhögskola – i Alingsås kommun